

Codici 
 CXI – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Cassidy, Christmas Island (Kiribati)

Altro 
 CXI – 111 nel sistema di numerazione romano